TMEM131 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 883 амінокислот, а молекулярна маса — 205 138.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансмембранні білки